Рамона Тринидад Иглесијас-Јордан де Солер (31. августа 1889 — 29. мајa 2004) била је порториканска суперстогодишњакиња која је била најстарија жива особа на свету од смрти Јапанке Митојо Кавате до своје смрти. Умрлала је од упале плућа 29. маја 2004. године у доби од 114 година и 272 дана.

Спољашње везе
 Ramona Trinidad Iglesias-Jordan, 114; Oldest Person in the World (Los Angeles Times)
 BBC News: 'World's oldest person' dies, 114
 Ramona Trinidad Iglesias-Jordan (Aging Analytics Agency)
Ramona Trinidad Iglesias-Jordan (Gerontology Wiki)

Рођени 1889.
Умрли 2004.
Суперстогодишњаци
Порториканци